Chambon kan syfta på:
 Chambon, Charente-Maritime
 Chambon, Cher
 Chambon, Gard
 Chambon, Indre-et-Loire

Se även 
 Le Chambon